Надежка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Надежка — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.
 Надежка — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Надежка — село в Ермишинском районе Рязанской области.
 Надежка — деревня в Моршанском районе Тамбовской области, упразднена в 2015 г.